Лорі Макніл була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Міріам Ореманс з рахунком 7–6, 7–6.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Ореманс з рахунком 2–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 n/a
  Наоко Савамацу (3-тє коло)
  Кіміко Дате (3-тє коло)
  Наталія Звєрєва (2-ге коло)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Ніколь Провіс (3-тє коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (3-тє коло)
  Ліндсі Девенпорт (1-ше коло)
  Бренда Шульц (3-тє коло)
  Патті Фендік (півфінал)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{Nowrap| Мартіна Навратілова}}
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=15
| RD1-team2= Патті Фендік
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Міріам Ореманс| RD1-score3-1=7| RD1-score3-2=7'''
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Лорі Макніл
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Volkswagen Cup 1993 Draw

1993
Тур WTA 1993